Кнутово — местечко в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Липовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Липовский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 13 км, до центра муниципального образования Вогнемы по прямой — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Пеньково, Великий Двор, Жохово.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района